Мане́вр — організоване і швидке переміщення сил і засобів підрозділів, частин та з'єднань, як при підготовці військ, так і в ході бою з метою заняття ними найвигіднішого положення по відношенню до противника для його знищення раптовим нищівним ударом.

Війська здійснюють маневр при перенесенні зусиль на новий напрямок, для нарощування сили удару на вирішальному напрямку, розвитку успіху в глибину або в сторони флангів, а також для відбиття атак і контратак противника. Застосування ядерної зброї, моторизованих і механізованих військ значно підвищили роль і можливість маневру в сучасному бою. Найефективнішими формами маневру для оточення і знищення противника є охоплення і обхід.

Див. також 
 Наступ
 Оборона
 Військова тактика
 Повітряно-десантна операція

Джерела 
  
 Тактика подразделений воздушно-десантных войск. — Москва, Воениздат, 1985.

Посилання 
 Манёвр (воен.) 
 МАНЕВР
 Словарь Ефремовой 

Військова тактика
Військова термінологія